Marvel puede referirse a:

 Marvel Comics, empresa dedicada a publicar cómics.
 Marvel Entertainment, empresa de entretenimiento.
 Marvel Studios, empresa dedicada a las películas y series de Marvel.
 Marvel Cinematic Universe, universo ficticio.
Familia Marvel, familia ficticia del universo Marvel.
Capitán Marvel , el nombre de varios personajes.
Marvel Girl , el nombre de varios personajes.